ЦБР — аббревиатура, которая может означать:
 Центральный банк Российской Федерации.
 Центральное бюро расследований Индии.